La edición 31.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 2 de junio y el 14 de junio de 1926 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 75 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 32 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el francés Henri Cochet  logrando el primero  de los cuatro  títulos que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final a su compatriota  René Lacoste.

En la competición individual femenina la victoria fue para la francesa  Suzanne Lenglen que lograba el sexto y último título de los que obtendría en París  al imponerse a la estadounidense  Mary Kendall Browne.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1926